Пе́нні  () — англомовне прізвище. Відомі носії прізвища:

 Дієго Пенні (;  1984) — перуанський футболіст, воротар.
 Джексон Пенні (;  1969) — канадський хокеїст, нападник.
  — (; 1956) — американський телеактор.
 Луїза Пенні (;  1958) — канадська письменниця детективного жанру.
 Сідні Пенні (, нар. 1971) — американська акторка.
 Стів Пенні (;  1964) — північноірландський футболіст, півзахисник.